Смелость — способность не поддаваться страху, синоним доблести.
 Смелость — посёлок, Пугачёвский район, Саратовская область.